American Gothic kan syfta på:

 American Gothic (målning) – av Grant Wood från 1930
 American Gothic (film) – kanadensisk långfilm från 1988 
 American Gothic (musikalbum) – av David Ackles från 1972
 American Gothic (EP) – av The Smashing Pumpkins från 2008
 American Gothic (roman) – en historisk psykologisk thriller från 1974 av Robert Bloch
 American Gothic (TV-serie, 1995) – en amerikansk TV-serie från 1995